Burguillos del Cerro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Burguillos del Cerro (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Burguillos del Cerro (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar